Тит Флавий Сабин (; * 8; † декември 69, Рим) e римски сенатор, брат на римския император Веспасиан и чичо на Тит и Домициан.

Биография 
Сабин е син на данъчния служител Тит Флавий Сабин и на Веспасия Пола.

Той и брат му са първите от фамилията, приети в Сената. Сабин, както Веспасиан е легат на легион, когато Клавдий завоюва Британия през 43 г.

През 47 г. Сабин е суфектконсул. От 50 до 56 г., в началните години на Нерон, e управител на провинция Мизия. От 56 до смъртта на Нерон 68 г. Сабин e префект на Рим. При Галба е махнат от този пост, получава го отново при новия император Отон. След идването на власт на Вителий, през 69 г. брат му Веспасиан, подпомаган от източните легиони и тези на Дунав, се провъзглася за император. Сабин е в Рим и прави опит да накара Вителий да се махне от трона. Но неговите привърженици изтласкат Сабин в Капитолий, където след обсада го пленяват и в края на декември 69 г. го убиват.

Фамилия 
Сабин се жени за Арецина Клементина (* 12, Пизаурум), дъщеря на Арецин и съпругата му Тертула и сестра на Марк Арецин Клеменс. Те имат децата:

 Тит Флавий Сабин (суфектконсул 69 г.)
 Флавия, родена през 30 г., която се омъжва за Луций Цезений Пет

Сабин е дядо на Тит Флавий Сабин, който е консул през 82 г. и Тит Флавий Клеменс (консул 95 г.) и на Луций Юний Цезений Пет (суфектконсул 79 г.).

Литература 
 Rudolf Hanslik: Flavius II. 13

Източници 
 Тацит, Histories, 1.46

Имперски римски консули
Римски управители (Мизия)
Флавии
Флавиева династия